Stacje metra:
 Woodlawn – stacja metra w Nowym Jorku
Miejscowości w USA:
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Woodlawn – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Woodlawn – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
 Woodlawn – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Carroll
 Woodlawn – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Gminy w USA:
 Woodlawn (ang. Woodlawn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Woodlawn (ang. Woodlawn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder